Julien Bertheau (1910-1995),  acteur, metteur en scène, et professeur d'art dramatique français.
 Louis Bertheau  (1919-1945), agent français du service secret britannique.